Заветинское сельское поселение — муниципальное образование в Заветинском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — село Заветное.

География 
Площадь Заветинского сельского поселения составляет около 520 кв. километров.

Административное устройство 
Районным центром Заветинского сельского поселения является село Заветное. Село является крупнейшим в районе.

Глава Администрации Заветинского сельского поселения — Бондаренко Сергей Иванович.

В состав Заветинского сельского поселения входит 1 населённый пункт:
 село Заветное

Население

Инфраструктура 
Здесь работает 5 крупных сельскохозяйственных предприятий и 38 крестьянско-фермерских хозяйств. Имеется две средних общеобразовательных школы, филиал Зимовниковского лицея, муниципальный центр социального обслуживания, дом-интернат для престарелых и инвалидов.
   
Из промышленных объектов в поселении функционирует муниципальная строительная организация, цех восстановления изношенных деталей, тепловые сети, сельскохозяйственная техника, быткомбинат, лесхоз, частных предприятий по производству товаров народного потребления и услуг.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Заветинского района